Escales (Aude), municipi de França de la regió del Llenguadoc-Rosselló, al departament de l'Aude
 Escales de Pallars, muntanya d'Alins a la comarca del Pallars Sobirà 
 Pantà d'Escales, embassament de la Noguera Ribagorçana que s'estén pels termes de Tremp (Pallars Jussà) i el Pont de Suert (Alta Ribagorça)
 Serra de les Escales, serra de Soriguera a la comarca del Pallars Sobirà